Каменка-2 — деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в Арнишицкое сельское поселение. 
Население — 0 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-восточной части области в 23 км к юго-востоку от Угры, в 0,5 км восточнее автодороги Знаменка-Спас-Деменск, на берегу реки . В 16 км восточнее от деревни находится железнодорожная станция Баскаковка на линии Торжок-Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Угранского района